Brouër ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Brouër (* 1962), deutsche Bildungsforscherin
 Dirk Brouër (1945–2016), deutscher Verwaltungsjurist, Ministerialbeamter